O GRCSEES Raízes de Vila Prudente  é uma escola de samba da cidade de São Paulo.

Carnavais

Raízes de Vila Prudente